Albert Wigand henviser til:

 Albert Wigand (botaniker) (1821–1886) – tysk botaniker
 Albert Wigand (meteorolog) (1882–1932) – tysk meteorolog
 Albert Wigand (kunstner) (1890–1978) – tysk tegner og maler